Palazzo degli Anziani – palazzo comunale di Ancona
Palazzo degli Anziani – palazzo comunale di Pistoia